Теоремы Фрагмена — Линделёфа о росте регулярных функций — утверждения о том, что функция комплексного переменного , регулярная в некоторой бесконечной области  и непрерывная в , а также ограниченная на границе  области , или ограничена всюду в  или внутри  достаточно быстро растёт — тем "быстрее", чем меньше область .

Теорема Фрагмена — Линделёфа о верхней полуплоскости 
Пусть функция  регулярна в полуплоскости  и непрерывна в полуплоскости , причём , . Тогда или  при всех ,  или функция  имеет в полуплоскости  порядок , не меньший единицы.

Пояснения 
Число  называется порядком целой функции , если . Иначе говоря, целая функция имеет порядок , если для любого  существует константа  и последовательность возрастающих к  положительных
чисел , такие, что 

 , 
,

 , 
.

Доказательство 
Доказательство есть в книге 
.

Примечания

Литература 
 

Фрагмена
Комплексный анализ